Ел Серо Верде има више значења:

 Ел Серо Верде (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Серо Верде (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику